De Rode Ridder (boekenreeks), een serie jeugdboeken geschreven door Leopold Vermeiren.
De Rode Ridder (stripreeks), een stripreeks van Willy Vandersteen, die de boeken als inspiratie heeft gebruikt.
Johan (De Rode Ridder), de hoofdfiguur uit voorgenoemde strip- en boekenreeks.
Rode Ridder (Parzival), de Rode Ridder Ither, die door Parzival werd verslagen.
Rode Ridder (Walewein), de Rode Ridder, die door Walewein werd verslagen en begraven.